Выступление Испании на конкурсе песни Евровидение 2007, которое прошло в Финляндии стало 47-м участием на Евровидении для этой страны. Страну представлял бой-бэнд «D’NASH» с песней "I love you mi vida" (Я люблю тебя, моя дорогая).

Национальный отбор
Финал национального отбора прошел 24 февраля 2007.

Исполнитель
На фото слева направо:
 Basty (Esteban Piñero Camacho)
 Ony (Antonio Martos Ortiz)
 Javi (Francisco Javier Álvarez Colinet)
 Mikel (Michael Hennet Sotomayor)

Голосование 
В финале Испании самое большое 12 баллов дала  и .

Ссылки 
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2007»